Szappanos István (1818–1917) kecskeméti politikus, ügyvéd, lapkiadó, főszerkesztő
 Szappanos István (1945) festő, főiskolai tanár